Vidarte es un  apellido, extendido por España e Hispanoamérica, que puede esrar referido a:

 Walter Vidarte (1931-2011), actor y director de teatro, cine y televisión uruguayo.
 Juan Simeón Vidarte (1902-1976), político y escritor socialista (PSOE) de nacionalidad español.